Hardwicke ist der Ortsname von
 Hardwicke (Herefordshire), Ort in Herefordshire, England
 Hardwicke (Gloucestershire), Ort in Gloucestershire, England
 Hardwicke (New Brunswick), Ort in New Brunswick, Kanada

Hardwicke ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Hardwicke (* 1955), US-amerikanische Szenenbildnerin und Filmregisseurin
 Cedric Hardwicke (1893–1964), britischer Schauspieler
 Charles Hardwicke (1788–1880), australischer Entdecker und Kapitän
 Edward Hardwicke (1932–2011), britischer Schauspieler
 Thomas Hardwicke (1756–1835), britischer Naturforscher

 Earl of Hardwicke, britischer Adelstitel
 Baron Hardwicke, britischer Adelstitel

Siehe auch:
 Hardwick